Fayetteville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Fayetteville Township (Arkansas)
 Fayetteville Township (Illinois)